Шартрьоз може да се отнася за:
 Шартрьоз, планина във Франция
 Гранд Шартрьоз, манастир във Франция
 Шартрьоз (ликьор), алкохолна напитка

Вижте също 
 Шартрьо, порода котки